Języki lechickie
 Język lacki (Gwary laskie)